Robert Moskal (ur. 1937) – amerykański biskup greckokatolicki
 Robert Moskal (ur. 1967) – polski piłkarz i trener piłkarski